Gminy Center w amerykańskim stanie Iowa:
 Gmina Center (hrabstwo Allamakee),
 Gmina Center (hrabstwo Calhoun),
 Gmina Center (hrabstwo Cedar),
 Gmina Center (hrabstwo Clinton, Iowa),
 Gmina Center (hrabstwo Decatur, Iowa),
 Gmina Center (hrabstwo Dubuque),
 Gmina Center (hrabstwo Emmet),
 Gmina Center (hrabstwo Fayette).

Zobacz też 
 Gmina Center Grove (Iowa).